Gracie Humaitá ou Academia Gracie de Jiu-Jitsu é uma academia de Jiu-Jitsu Brasileiro na Rua Humaitá, em Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil, fundado pelo Mestre Hélio Gracie. A academia oferece aulas de Jiu-Jitsu, como originalmente ensinado pelo Mestre Hélio Gracie.

História
Embora a Academia Gracie fundada por Carlos Gracie exista desde 1925, a sede atual da equipe foi criado em 1960 na rua Humaitá 52, bairro do Botafogo, Rio de Janeiro e passou a ser conhecida como Gracie Humaitá.

Algo semelhante aconteceu com outro lado da família, que abriu uma academia na Barra da Tijuca, passaram com o tempo a ser chamados de "os Gracies da Barra", até que deram origem a outra famosa academia de jiu-jitsu, a Gracie Barra.

A Gracie Humaitá é hoje administrada por Rolker Gracie, único membro da família que permaneceu morando no Brasil em carater permanente. Até o ano de 2000, Rolker contava com a ajuda de seu irmão Royler, que é considerado por muitos como um dos maiores professores de todos os tempos e mestre de muitos atletas e professores renomados.

Royler hoje radicado nos Estados Unidos, dirige uma academia em San Diego e conta com o auxílio de seus alunos Regis Lebre e Faria Johny.

Rolker por sua vez recebeu o apoio de outro renomado irmão, Rickson Gracie que após viver muitos anos fora do Brasil, deixou seu filho mais novo Kron no comando de uma academia em Los Angeles e retornou para o Brasil. Rickson visita frequentemente o tatame deixado por seu pai, que deu origem a uma arte de auto defesa mundialmente conhecida como jiu-jitsu brasileiro ou jiu-jitsu Gracie.

Alguns famosos alunos da Academia Humaitá incluem:

 Rolls Gracie - Black Belt
 Rorion Gracie - 9 Grau Cinturão Vermelho, fundador da Ultimate Fighting Championship Jiu-Jitsu ensina na Califórnia.
 Relson Gracie - 9 Grau Cinturão Vermelho, ensina Jiu-Jitsu, no Havaí.
 Rickson Gracie -  9 Grau Cinturão Vermelho, Vale Tudo Japan Champion.
 Rolker Gracie - 7 Grau Cinturão Vermelho e Preto, instrutor atual da Gracie Humaitá no Brasil
 Pedro Sauer - Grau 8 Cinturão Vermelho e Preto, chefe do Pedro Associação de Jiu-Jitsu Sauer. Ensina Jiu-Jitsu na Virgínia e Maryland.
 Carlos Gracie Jr. - 8º Grau Cinturão Vermelho e Branco, Chefe de Gracie Barra
 Royler Gracie - 7 º Grau Red & Black Belt,  Submission Wrestling ADCC Campeão do Mundo, Instrutor na Gracie Humaitá no Brasil.
 Royce Gracie - 7 º Grau Red & Black Belt, o primeiro  Ultimate Fighting Champion.
 Carlos "Caique" Elias - 7 graus Red & Black Belt, diretor da rede de Caique Jiu Jitsu de escolas.
Rogério " Falcone " Silva Rodrigues - 6° Grau Black Belt , ensina Jiu-Jitsu na Equipe Primatta Team  no Rio de Janeiro
 Luis "Limao" Heredia - Grau 5 Black Belt, ensina em Maui, Havaí.
 Admilson "Juquinha" Brites - 5 Grau Black Belt, ensina Jiu-Jitsu em Brasília, Brasil. Fundador da Equipe Gracie Juquinha.
 Robin Gracie - 4 º Grau Black Belt, actual Chefe de Gracie Barcelona, na Espanha.
 Wellington "Megaton" Dias - Grau 4 Black Belt, ensina Jiu-Jitsu, no Arizona.
 Saulo Ribeiro - 4 º Grau Black Belt, ensina Jiu-Jitsu, em San Diego, ex-6-time  Mundial de Jiu-Jitsu
 Eduardo Rocha, correia preta 4 º grau, proprietário da Rocha Jiu-Jitsu, em Oakland, Califórnia.
 Cleber Luciano - 4 º Grau Black Belt, Dona-Cleber Jiu-Jitsu em Huntington Beach, CA, serviu como um assistente técnico para a equipe Ortiz em  The Ultimate Fighter Season 11..
 Mauricio Villardo - 3 º Grau de Faixa Preta, ensina jiu-jitsu em Wellington, Florida Condado de Palm Beach.
 Leonardo Xavier - 3 º Grau de Faixa Preta, ensina jiu-jitsu em Houston, TX. Várias medalhista tempo do mundo e antigo instrutor do Gracie Humaitá no Brasil.
 Alexandre Ribeiro - 3 º dan, 2008 absoluto faixa preta  Mundial de Jiu-Jitsu Campeão
 Marcelo Rezende - 3 º Grau Faixa Preta e treinador da Gracie Barra Sydney, na Austrália
 Rodrigo Pinheiro - 3 º Grau de Faixa Preta, ensina Jiu-Jitsu, em San Antonio, TX
 Letícia Ribeiro - 3 º Grau de Faixa Preta, uma das maiores do ranking feminino cintos de Jiu-Jitsu no mundo, ensina Jiu-Jitsu, em San Diego, CA.
 Ronaldo Aoqui -  3 º Faixa Preta, Coordenador da Gracie Humaitá no Rio Grande do Norte.
 Bruno Panno - 3 º Grau Faixa Preta, representante oficial da equipe na Austrália e atual presidente da Federação do Estado de Nova Gales do Sul. 
 Marcus Nevel - 3 º Grau Faixa Preta, dirige sua academia em Sydney, Austrália. 
 Julierme Fernandes - 1 Grau Faixa Preta, Representante oficial da Academia Gracie no estado da Paraíba.
 Luke Beston - casado com Angela Gracie, dirige a academia Beston Gracie em Sydney, Austrália.

Ligações externas 
Academia Gracie

Equipes de jiu-jitsu